Бахтиёр (Бахтияр) Ахмедович Ихтияров (28 марта 1940, Бухара, Узбекская ССР — 21 ноября 2021, Ташкент, Узбекистан) — советский и узбекский актёр театра и кино, театральный режиссёр. Народный артист Узбекской ССР (1989).

Биография 
Окончил Ташкентский театрально-художественный институт им. Островского. Артист Республиканского театра Сатиры имени Абдуллы Каххара. Первый фильм — Где ты, моя Зульфия?.

Работал в Театре сатиры им. А. Каххара (1988—1991), Театре драмы и комедии им. Мукимий (1959—1976, 1980—1988) и Узбекском молодежном театре «Ёш гвардия» (1976—1980).

Скончался 21 ноября 2021 года.

Избранная фильмография 
  — Где ты, моя Зульфия?
  — Колокол Саята — торговец
  — Яблоки сорок первого года — Саид
  — Минувшие дни — кукольник
  — Порыв
  — Седьмая пуля — Сагдулла, боец-дезертир из отряда Максумова
  — Абу Райхан Беруни — Сухраб
  — Ты, песня моя
  — Повесть о двух солдатах
 1976 — Седьмой Джин
  — Озорник
  — Любовь и ярость — Кары
  — Огненные дороги — Юсупджан, дядя Хамзы
  — Девушка из легенды — Хаким
  — Жаркое лето в Кабуле
  — Невеста из Вуадиля
  — По закону джунглей (СССР-Индия) — Бахтияр-ака, конферансье цирка
  — Кодекс молчания 2: След чёрной рыбы — Вахидов

Ссылки 
 

Актёры и актрисы театров Узбекистана
Персоналии:Узбекский театр драмы имени Хамзы
Персоналии:Узбекский музыкальный театр им. Мукими
Персоналии:Омский академический театр драмы
Персоналии:Узбекфильм
Заслуженные артисты Узбекской ССР
Киноактёры Узбекистана